Skelly est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (née en 1996), actrice irlandaise
Bob Skelly (1943-2022), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (né en 1985), combattant américain d'arts martiaux mixtes
 (née en 1961), femme politique canadienne en Ontario
 (1891-1934), acteur américain
 (1841-1863), caporal américain de la Guerre de Sécession
 (né en 1980), musicien et compositeur anglais
, professeur d'histoire américain
, artiste américaine de comics
 (né en 1961), homme politique de l'île de Man
 (né en 1941), homme politique irlandais
 (né en 1961), entrepreneur américain en énergies renouvelables
 (1941-2019), homme politique canadien en Colombie-Britannique
 (1878-1957), entrepreneur américain de pétrole

Toponyme

, pic des monts Ellsworth

Autres
Skellytown, ville américaine du Texas
, communauté américaine du Kansas
, ancienne compagnie pétrolière américaine
Skelly Field at H.A. Chapman Stadium, stade américain de Tulsa en Oklahoma

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais